Munson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Munson Township (Illinois)
 Munson Township (Minnesota)
 Munson Township (Ohio)